Jaekel oder Jäkel ist der Familienname folgender Personen:

 August Jäkel (* 1930), deutscher Bildhauer
 Bernd Jäkel (* 1954), deutscher Regattasegler
 Eduard Theodor Jäkel (1817–1874), deutscher Zeitungsherausgeber, Schriftsteller und Politiker, MdL Sachsen
 Ernst Gottlob Jäkel (1788–1840), deutscher Pädagoge und Philologe
 Frederik Jäkel (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Gisbert Jäkel (* 1954), deutscher Bühnenbildner
 Goya Jaekel (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Halina Martha Jäkel (* 1989), deutsche Schauspielerin 
 Ilse Beate Jäkel (1907–1982), deutsche Zeichnerin und Malerin
 Joseph Jaekel (1907–1985), deutscher Metallbildhauer und Hochschullehrer
 Julia Jäkel (* 1971), deutsche Journalistin und Verlagsmanagerin
 Olaf Jäkel (* 1961), deutscher Anglist
 Otto Jaekel (1863–1929), deutscher Geologe und Paläontologe
 Paul Jäkel (1890–1943), deutscher Politiker
 Paul Siegfried Jäkel (1929–2004), deutscher Altphilologe

Siehe auch:
 Jäckel
 Jeckel